Phaeotrichoconis är ett släkte av svampar. Phaeotrichoconis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phaeotrichoconis